Gessenbach bezeichnet

in Deutschland
 Gessenbach (Angerbach), Zufluss des Angerbachs in Langenamming, Landkreis Deggendorf, Niederbayern, Bayern
 Gessenbach (Weiße Elster), Zufluss des Weißen Elster in Ronneburg (Landkreis Greiz) und der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen

in Österreich
 Gessenbach (Haldensee), Zufluss des Haldensees, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch
 Obergessenbach
 Untergessenbach